Hexenhaus steht für 
 Hexenhaus (EP), eine EP der Band Eisregen
 Hexenhaus (Band)
 eine traditionelle Variante des Lebkuchenhauses
 Hexenhaus (Hinteressach), Bauwerk in Hinteressach bei Neukirch

Siehe auch:
 Drudenhaus, ein Gefängnis in Bamberg, das speziell zur Inhaftierung und zum Verhör von Personen genutzt wurde, die der Hexerei beschuldigt wurden
 Hexenhaus – Blut für die Zombies
 Hexenhäusel
 Hexenhäusl